Cassis (drank), een frisdrank met de smaak van zwarte bessen
Cassis (Frankrijk), een plaats in het zuiden van Frankrijk
Cassis (wijn), een Franse wijnsoort uit de omgeving van de gelijknamige plaats
Cassis (winkel), een kledingwinkel
Cassis (Romeins leger), een romeinse helm
Cassis (geslacht), een molluskengeslacht
Zwarte bes